Михаил Криштал:
 Криштал Михаил Аронович (1928—1992) — советский и российский учёный-физик, отец М. М. Криштала.
 Криштал Михаил Михайлович (род. 1969) — российский учёный, ректор Тольяттинского государственного университета